Movilița ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Movilița (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Movilița (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea

 Movilița (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Movilița (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Movilița (Constanța), Dorf im Kreis Constanța